En Pologne, Gajki désigne :

 Gajki, localité de la voïvodie de Podlachie.
 Gajki, localité de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.